

Presentación Previa 
La pareja local formada por Tennys Sandgren y Rhyne Williams son los campeones defensores, pero no pudieron defender su título tras caer derrotados en primera ronda ante los eventuales finalisas del torneo.

La pareja australiana formada por John-Patrick Smith e Matt Reid, son los nuevos campeones del torneo. Derrotaron en la final a la pareja formada por Jarmere Jenkins y Donald Young.

Cabeza de serie 

 Samuel Groth /  Chris Guccione (Primera ronda)
 'John-Patrick Smith /  Matt Reid (Campeones)

<li> Tennys Sandgren /  Rhyne Williams (Primera ronda)
<li> Alex Kuznetsov /  Peter Polansky (Primera ronda, retiro)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Sacramento 2013